

Ґжималув — село в гміні Парадиж Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Ґжималув — село в гміні Слабошув Меховського повіту Малопольського воєводства